Kupffer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Theodor Kupffer (1799–1865), deutsch-baltischer Mineraloge und Kristallograph 
 Elisar von Kupffer (1872–1942), Anthologe und Schriftsteller
 Karl Wilhelm von Kupffer (1829–1902), deutsch-baltischer Anatom, Histologe und Mitbegründer der modernen Embryologie
 Xenja von Ertzdorff-Kupffer (1933–2013), deutsche Mediävistin

Siehe auch:
 Kupfer (Begriffsklärung)